Dusk peut faire référence à :

Dusk, un mot anglais désignant une période apparentée au crépuscule,
Dusk, un court métrage de LinksTheSun,
Dusk, une chaîne de télévision canadienne.
 Dusk, un album de The The (1993).
 Dusk, un jeu vidéo de David Szymanski (2018).
 Dusk, titre anglais du film néerlandais Schemer sorti en 2010.
ca:Crepuscle (desambiguació)